Гаумеа може мати такі значення:

 Гаумеа (карликова планета) — карликова планета, плутоїд, транснептуновий об'єкт.
 Гаумеа (міфологія) — гавайська богиня родючості.